Крофордсвил има више значења:
 Крофордсвил (Орегон)
 Крофордсвил (Ајова)
 Крофордсвил (Арканзас)
 Крофордсвил (Индијана)